Лос Уесос има више значења:

 Лос Уесос (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Уесос (Тариморо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Уесос (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Уесос (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Уесос (Гереро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику